Wósadnik, полное наименование —  Wósadnik — Cerkwine powěsći za dolnołužyske serbske wosady (Прихожанин — Церковные повествования для нижнелужицкой общины) — ежемесячный журнал на нижнелужицком языке, выходивший с 1904 по 1913 год.

Первый номер журнала вышел в декабре 1904 году по инициативе лютеранского священнослужителя Беньямина Бегаря. Он же был его первым редактором. В издании журнала также принимал участие поэт Гайно Ризо. С 1910 года журнал редактировал Фрицо Роха.

В 1905 году тираж журнала составлял 1000 экземпляров.

В журнале публиковались классики нижнелужицкой литературы, писатель Мето Веньцко.

Литература 
 Kito Šwjela, Dolnołužyske Serbstwo w zachodnem lěśe, Łužica 1906, J. Páta, Lužickosrbská čitanka, стр. 471
 Gerat Hantška, Naše korjenje. K stawiznam a kulturje Dolneje Łužyce. Publicistika 1954—1983, pśeł. do dolnoserbšćiny Wylem Bjero, Budyšyn 1985

Ссылки 
 Архив изданий с 1908 по 1913, Серболужицкий институт

Журналы на нижнелужицком языке